Saint Ignace est un nom propre qui peut désigner plusieurs saints des Églises chrétiennes :

Saints catholiques et orthodoxes 
classés ci-dessous par ordre chronologique du décès :
 Ignace d'Antioche († 115), Ignace le Théophore évêque d'Antioche au , Père de l'Église ; célébré le  et le  (translation des reliques) en Orient et le 17 octobre en Occident. Appelé aussi en Bretagne : Igeaux, Itiaw, Tujeau.
 Ignace de Constantinople († 878), patriarche de Constantinople au  ; célébré le 23 octobre.
 Ignace moine en Thrace, . Fête le 27 septembre.
 Ignace du Torrent-Profond, . Moine en Bithynie. Fête le 27 septembre. Peut-être le même que le précédent.

Saints et bienheureux catholiques 

 Ignace de Onia († 1057), ou Íñigo ou Ignico ou en latin Ignacius, originaire de la province de Bilbao, ermite puis abbé à Onia, près de Burgos ; célébré le .
 Ignace de Loyola († 1556), religieux espagnol du , fondateur de la Compagnie de Jésus ; célébré le 31 juillet.
 Ignace d'Azevedo († 1570), et ses 39 compagnons martyrs près de Las Palmas aux îles Canaries ; célébré le 15 juillet.
 Ignace de Laconi (°1701 - †1781), frère lai capucin ; célébré le 11 mai.
 Ignace Maloyan  († 1915), bienheureux, évêque de Mardine en Turquie et martyr ; célébré le 11 juin.
  Ignace Casanovas († 1936),  prêtre de l’Ordre des Clercs réguliers des Écoles religieuses à Odena ; avec Lauréan (Sauveur Ferrer Cardet), Benoît (Emmanuel Ferret Jorda) et Bernardin (Paul Martinez Robles) à Turis, quatre bienheureux  martyrs de la guerre civile espagnole ; célébrés le 16 septembre.

Saints orthodoxes 

 Ignace des Blachernes, Fête le 7 décembre.
 Ignace de Rostov, († 1288), confesseur. En 1262, il fonde le monastère de la Trinité comme base de l’évangélisation des Tchoudes, des Finnois et des Caréliens. Fête le 28 mai.
 Ignace le Sinaïte, ? Originaire de Réthymnon en Crète. Fête le 29 janvier.
 Ignace des Grottes de Kiev († 1435), higoumène ; célébré le 20 décembre.
 Ignace de Vologda († 1522), fils du prince d'Ouglitch, prisonnier 35 ans, devenu moine ; célébré le 19 mai (selon le calendrier julien au  juin grégorien).
 Ignace de Méthymne, († 1566), à Mytilène, il devient prêtre puis veuf moine et évêque. Fête le 14 octobre.
 Ignace de Loma († 1591), moine au monastère du Lac Blanc en Russie, puis ermite ; célébré le 28 décembre. 
 Ignace le Steironite, ? a pratiqué l’ascèse à Steiria ou au mont Steirion. Fête le 26 juillet.
 Ignace de Marioupol, († 1786), en Ukraine orientale. Né en 1715. Canonisé par l’Église d’Ukraine (patriarcat de Moscou) en 1997. "Évêque de Gothie, Caffa et Marioupol", il accompagne le transfert des populations grecques de Théodosie (Caffa) en Crimée à Marioupol sur le continent. Fête le  17 avril.
 Ignace de Tirnovo, († 1814), appelé aussi Ignace l’Athonite, néomartyr, fêtes le 8 octobre et le  mai.
 Ignace Briantchaninoff († 1867), évêque de Stavropol en 1857 ; célébré le 30 avril.

Voir aussi

Notes et références